Bohren steht für:

 Bohren, ein Verfahren der Fertigungstechnik
 Bohrung (Geologie)
 Bohren von Tunneln, siehe Tunnelbohrmaschine
 Feuerbohren, eine primitive Methode zum Entfachen eines Feuers
 umgangssprachlich für Kavitätenpräparation in der Zahnmedizin, siehe Füllungstherapie
 Nasenbohren
 Bohren & der Club of Gore, deutsche Dark-Jazz-Band

Personen:
 Peter Bohren (1822–1882), Schweizer Bergführer
 Rudolf Bohren (1920–2010), Schweizer Theologe
 Sebastian Bohren (* 1987), Schweizer Violinist